Буден (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Буден — місто у Швеції, у лені Норрботтен.  
 Ежен Буден — французький маляр.
 ГЕС Буден — гідроелектростанція на півночі Швеції
 Буден — залізнична станція у Будені, Норрботтен, Швеція
 Буденська фортеця — фортеця у Будені,